Мои друзья Тигруля и Винни: Мюзикл волшебного леса или Мои друзья Тигруля и Винни: Мюзикл Чудесного леса () — американский полнометражный компьютерный мультфильм, выпущенный сразу на DVD, без предварительного показа в кинотеатрах, 7 апреля 2009 года; спустя уже четыре дня состоялась премьера на канале Disney Channel в блоке программ Узнавайка Disney. Мультфильм снят по мультсериалу Мои друзья Тигруля и Винни () (2007—2010). По мотивам произведений Алана Милна.

Сюжет 
Чудесный лес решает выбрать себе мэра, и им становится Кролик. Но очень скоро он начинает вызывать неудовольствие своими новыми законами: «Не скакать», «Никакого мёда» и др. Тогда жители Леса решают оставить Кролика мэром только в одной половине Леса, а мэром второй половины становится Тигра. Однако толстая белая линия разделяет не только части Леса, но и друзей, оказавшихся по разные её сто́роны…

Роли озвучивали 
 Джим Каммингс — Винни-Пух / Тигра / Бобёр
 Хлоя Морец (в прокате в США) — Дэрби
 Кимберли Берг (в прокате в Великобритании) — Дэрби
 Ди Бредли Бейкер — Бастер / Дятел
 Трэвис Оатс — Пятачок
 Питер Каллен — Иа-Иа
 Кен Сэнсом — Кролик
 Оливер Диллон — Слонопотам
 Кэт Сьюси — Кенга
 Макс Баркхолдер — Крошка Ру
 Тара Стронг — Дикобраз
 Марк Хэмилл — Черепаха
 Бренда Блетин — мама Слонопотама
 Персонажи Кристофер Робин, Енот, Скунс и Опоссум в мультфильме отсутствуют.

Ссылки 
 Мои друзья Тигруля и Винни: Мюзикл волшебного леса на сайте disneydvd.disney.go.com
 Обзор мультфильма на сайте commonsensemedia.org

Мультфильмы США 2009 года
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Диснеевские мультфильмы о Винни-Пухе
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Музыкальные мультфильмы США
Экранизации произведений Алана Милна
Компьютерные анимационные фильмы США